Maria Christina von Spanien bezeichnet folgende Personen: 

 Maria Christina von Neapel-Sizilien (1806–1878), Regentin von Spanien, Tochter von Franz I. von Sizilien, Ehefrau von Ferdinand VII. von Spanien
 Maria Christina von Österreich (1858–1929), Regentin von Spanien, Tochter von Karl Ferdinand von Österreich-Teschen, Ehefrau von Alfons XII. von Spanien 
 Maria Christina von Bourbon (1911–1996), Tochter von Alfons XIII. von Spanien, Ehefrau von Enrico Eugenio Marone-Cinzano